

Aéronautique 
 Slick 360, avion de voltige monoplace ;
 Slick Airways, entreprise américaine de transport aérien.

Patronyme ou pseudonyme 
 Darby Slick, guitariste américain ;
 Earl Slick (1952-), guitariste américain ;
 Grace Slick (1939-), chanteuse américaine ;

 Slick Rick (1965-), rappeur et producteur de musique américain ;
 Slick Watts (1951-), joueur américain de basket-ball.

Personnage fictif 
 Soapy Slick, personnage de l'univers Disney.

Toponyme 
 Slick, localité américaine située en Oklahoma.

Homonymie de patronyme
Homonymie de pseudonyme